Алексе́й Никола́евич Веньями́нов (, Жиздра, Калужская губерния — 13 марта 1997, Воронеж) — доктор сельскохозяйственных наук (1951), профессор (1951), заслуженный деятель науки РСФСР (1976), ректор Воронежского сельскохозяйственного института (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра Первого) с 1960 по 1965 гг.

Сфера деятельности: создание новых зимостойких, универсального назначения сортов косточковых; разработка агротехники плодовых культур на песчаных почвах, обеспечивающую высокую устойчивость насаждений.

Основные этапы работы 
1924 г. — окончил Жиздринский садово-огородный техникум.
1932 г. — окончил плодоовощной институт им. Мичурина.
1924—1926 гг. — на практической работе по специальности.
1931—1954 гг. — старший научный сотрудник, заведующий отделением селекции Всесоюзного НИИ садоводства им. И. В. Мичурина.
1951—1985 гг. — профессор ВСХИ.
1947—1960 гг. — заведующий кафедрой садоводства ВСХИ.
1959—1960 гг. — проректор по научной работе.
1960—1965 гг. — ректор ВСХИ.
1980—1994 гг. — профессор-консультант кафедры плодоводства и овощеводства ВГАУ им. К. Д. Глинки.

Основные публикации 
 Селекция вишни, сливы, абрикоса в условиях средней полосы СССР. — М., 1954.
 Селекция вишни, сливы и абрикоса. — М., 1954.
 Сорта плодовых и ягодных культур. — М., 1953.

Награды 
 Большая золотая медаль им. И. В. Мичурина.
 Орден «Знак Почёта».
 три ордена Трудового Красного Знамени.
 пять золотых и одна серебряная медаль ВДНХ.
 медаль «За доблестный труд».

Литература 
 Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет / Под общ. ред.профессора В. И. Котарева — Воронеж: Кварта, 2012. — 528 с.

Ссылки 
 Веньяминов Алексей Николаевич на сайте о городе Тамбов и Тамбовской области

Выпускники Мичуринского государственного аграрного университета
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Мичурина
Ректоры Воронежского аграрного университета
Селекционеры СССР
Преподаватели Воронежского аграрного университета